The Dolphin: Story of a Dreamer (no Brasil e em Portugal: O Golfinho: A história de um sonhador) é um filme de animação peruano 3D da 20th Century Fox e Dolphin Films, produzida por Lorenzo Von Lorch e dirigida por Eduardo Schuldt. O livro que deu origem ao filme e o roteiro foram escritos pelo peruano Sergio Bambarén. O filme teve estreia no Brasil em 9 de Outubro de 2009.

Sinopse 
Daniel é um jovem golfinho que decide separar-se de seu grupo para aventurar-se na imensidão desconhecida dos oceanos. Mas ele tem um objetivo: descobrir o propósito de sua vida. A jornada não será fácil, claro, pois Daniel irá enfrentar perigos e desafios, conhecer amigos e muitos inimigos. Ainda assim ele seguirá em frente, sempre ouvindo a voz de seu coração e acreditando em seus instintos.

Dubladores

Elenco principal 
 Marcos Mion - Daniel
 Alfredo Rollo - Lulito

Vozes adicionais 
 Alexandre Marconato - Peixe Sol
 Antônio Moreno - Narrador
 Armando Tiraboschi - Líder
 Bruno Marçal - Faisco
 Cássia Bisceglia - Mãe Lulito/ Medusa 4
 Cecília Lemes - Arraia
 Dado Monteiro - Meduso/ Irmão Lena/ Lucius Delfinzinho
 Fábio Villalonga - Barracuda 2/ Caranguejo 2
 Guilherme Lopes - Dentada
 Hélio Vaccari - Velho/ Barracuda 1/ Peixe
 Isabel de Sá - Mar
 Luiz Carlos de Moraes - Maitre
 Márcia Regina - Medusa 1/ Remora
 Márcio Araújo - Miguel
 Marco Antônio Abreu - Lucius
 Matheus Ferreira - Squishy
 Priscilla Antunes - Medusa 2
 Priscila Franco - Lena
 Rosana Beltrame - Medusa 3/ Bertha
 Sérgio Corcetti - Kia/ Lucius Golfinho/ Caranguejo 1

Equipe de dublagem 
 Tradução: Luiz Castilini Filho
 Diretor de Dublagem: João Francisco Garcia Filho
 Técnico de Gravação: Adriano Luiz Cervantes Da Silva
 Técnico Responsável: Mauri Ribeiro Da Silva
 Locutor: Sérgio Marques
 Estúdio: Dublavídeo

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 2009
Filmes de animação
Filmes da 20th Century Studios
Filmes dos Estados Unidos
Filmes com animais